Leeds Castle je lahko:

 Leeds Castle, srednjeveški grad v grofiji Kent, Anglija
 HMS Leeds Castle, ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice